Saint-Sulpice, St. Sulpicius oder St. Sulpitius steht für:

Personen:
 Heiliger Sulpicius I. von Bourges (Severus, der Strenge; † um 591), ab 584 als Nachfolger von Remigius Bischof von Bourges
 Heiliger Sulpicius II. von Bourges (Pius, der Fromme; † 644 oder 647), ab 624 Bischof von Bourges
 Henri de Saint-Sulpice († 1576), einen Favoriten des französischen Königs Heinrich III.

Kirchengebäude mit dem Patrozinium des hl. Sulpitius:
 St. Sulpicius, eine Kirche in Österreich, siehe Pfarrkirche Frastanz
 St-Sulpice (Paris) 
 Saint-Sulpice (Marignac), Kirche in Marignac (Charente-Maritime)
 St-Sulpice (Montils), Kirche in Montils, Departement Charente-Maritime, Frankreich
 St-Sulpice (Ry), Kirche in Ry, Normandie
 Kloster Saint-Sulpice, Gemeinde Thézillieu, Département Ain, Region Auvergne-Rhône-Alpes, im Südosten Frankreichs

Orte in Frankreich:
 Saint-Sulpice (Ain)
 Saint-Sulpice (Haute-Saône)
 Saint-Sulpice (Lot)
 Saint-Sulpice (Maine-et-Loire)
 Saint-Sulpice (Mayenne)
 Saint-Sulpice (Nièvre)
 Saint-Sulpice (Oise)
 Saint-Sulpice (Puy-de-Dôme)
 Saint-Sulpice (Savoie)

Orte in Frankreich mit Namenszusatz:
 Saint-Sulpice-d’Arnoult
 Saint-Sulpice-de-Cognac
 Saint-Sulpice-d’Excideuil
 Saint-Sulpice-de-Faleyrens
 Saint-Sulpice-de-Favières
 Saint-Sulpice-de-Grimbouville
 Saint-Sulpice-de-Guilleragues
 Saint-Sulpice-de-Mareuil
 Saint-Sulpice-de-Pommeray
 Saint-Sulpice-de-Pommiers
 Saint-Sulpice-de-Roumagnac
 Saint-Sulpice-de-Royan
 Saint-Sulpice-de-Ruffec
 Saint-Sulpice-des-Landes (Ille-et-Vilaine)
 Saint-Sulpice-des-Landes (Loire-Atlantique)
 Saint-Sulpice-des-Rivoires
 Saint-Sulpice-en-Pareds
 Saint-Sulpice-et-Cameyrac
 Saint-Sulpice-la-Forêt
 Saint-Sulpice-la-Pointe, auch Saint-Sulpice-sur-Tarn
 Saint-Sulpice-Laurière
 Saint-Sulpice-le-Dunois
 Saint-Sulpice-le-Guérétois
 Saint-Sulpice-le-Verdon
 Saint-Sulpice-les-Bois
 Saint-Sulpice-les-Champs
 Saint-Sulpice-les-Feuilles
 Saint-Sulpice-sur-Lèze
 Saint-Sulpice-sur-Risle
 Barberey-Saint-Sulpice

Orte in der Schweiz:
 Saint-Sulpice NE
 Saint-Sulpice VD

Orte in Kanada:
 Saint-Sulpice (Montreal), Bezirk im Ortsteil Ahuntsic-Cartierville von Montreal
 Saint-Sulpice (Québec), Gemeinde in Québec

Siehe auch:
 Priesterseminar St. Sulpice (Paris)
 Saint-Sulpice (Métro Paris)
 Priesterseminar St. Sulpice (Begriffsklärung)